Наненачи има више значења:

 Наненачи (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Наненачи (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику